Okręty US Navy o nazwie USS "San Francisco", pochodzącej od miasta San Francisco:

 Pierwszy "San Francisco" (C-5) był krążownikiem pancernopokładowym przyjętym do służby w 1890, został przerobiony na stawiacz min w 1908 i wycofanym ze służby w 1921.

 Drugi "San Francisco" (CA-38) był ciężkim krążownikiem przyjętym do służby w 1934, biorącym udział w II wojnie światowej w walkach na Pacyfiku i wycofanym ze służby w 1946.

 Trzeci "San Francisco" (SSN-711) to okręt podwodny typu Los Angeles przyjęty do służby w 1981 i pozostający w służbie (stan na 2006 rok).

San Francisco